Аве Фенис има више значења:
 Аве Фенис (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Аве Фенис (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику